Steve Collins (1964) – pugile irlandese
 Steve Collins (1964) – sciatore canadese
 Stephen Collins – attore statunitense